Янис Берзиньш:
 Берзиньш, Янис (род. 1993) — латвийский баскетболист.
 Берзиньш, Янис (род. 1984) — латвийский биатлонист.
 См. также 
 Берзин, Ян